Негоєшть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Негоєшть () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Шолдану.
 Негоєшть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Бразь.
 Негоєшть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Мелінешть.
 Негоєшть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Прігорія.
 Негоєшть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Бая-де-Араме.